Il singolare del Bank Austria Tennis Trophy 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Boris Becker era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Goran Ivanišević ha battuto in finale 4–6, 6–7 (4–7), 7–6 (7–4), 6–2, 6–3 Greg Rusedski.

Teste di serie

  Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
  Sergi Bruguera (primo turno)
  Goran Ivanišević (campione)
  Greg Rusedski (finale)

 Gustavo Kuerten (secondo turno) 
 Thomas Muster (secondo turno) 
 Félix Mantilla (primo turno) 
 Thomas Enqvist (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 1997
ATP Tour 1997